Knez peut désigner :

 Knez ou , mot slovène relatif à un chef local ; ce mot correspond à une racine utilisée dans nombre de langues notamment slaves, mais avec des sens variés. 
 Knez, le pseudonyme d'un chanteur monténégrin.